Сетер — фамилия. Известные носители:
 Сетер, Андрине (род. 1964) — норвежская актриса театра и кино.
 Сетер, Дамир (род. 1997) — колумбийский футболист.
 Сетер, Йон Хоу (род. 1998) — норвежский футболист, полузащитник.
 Сетер, Мордехай (1916—1994) — израильский композитор.
 Сетер, Олаф (1871—1945) — норвежский стрелок, чемпион и призёр Олимпийских игр.
 Сетер, Оле (1870—1946) — норвежский стрелок, чемпион и призёр Олимпийских игр.
 Сетер, Оле Антон (1936—2013) — норвежский энтомолог, специалист по систематике хирономид.

См. также 
 Сеттер (значения)